

Фамилия 
Али Шамси (азерб. Əli Şəmsi) — азербайджанский художник.

Топоним 
 Шамси — ущелье в Киргизии.
 Шамси — река в Киргизии.

Другое 
 Шамси — аравийская царица.